Het ATP-toernooi van Chengdu 2016 (met de officiële naam Chengdu Open 2016) werd van 26 september tot en met 2 oktober 2016 gespeeld in de Chinese stad Chengdu. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Sichuan International Tennis Center.

Het enkelspel werd gewonnen door Karen Chatsjanov. Hij versloeg in de finale Albert Ramos-Viñolas met 6-7(4), 7-6(3) en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Raven Klaasen en Rajeev Ram. Zij versloegen in de finale Pablo Carreño Busta en Mariusz Fyrstenberg met 7-6(2) en 7-5.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Chengdu
ATP-toernooi van Chengdu